Медовик:
 Медовик — торт из песочного теста с мёдом.
 Медовик () — род растений семейства Медовиковые.
 Медовик () — вид растений рода Пикульник.
 Медовик () — род насекомых семейства песочные осы.
 Медовик — медовые желёзки растений.